Federico VII de Dinamarca (Copenhague, 6 de octubre de 1808-Glücksburg, 15 de noviembre de 1863) fue el último monarca absolutista de dicha nación pues durante su reinado, en 1848, fue promulgada la constitución que convirtió al país nórdico en una monarquía constitucional.

Hijo del rey Cristián VIII y de la reina consorte Carlota de Mecklemburgo, fue el último rey de la dinastía de Oldemburgo, pues no tuvo hijos que pudiesen heredar la corona.

La espinosa cuestión de la aplicación de la ley semi-sálica en la sucesión de Dinamarca fue en ese punto resuelto por la legislación a través del cual el príncipe Cristian de Glücksburg fue elegido en 1852 para suceder rey Federico VII de Dinamarca.

Fallecido de causa natural a los 55 años, su sucesor fue Cristián IX de Dinamarca, perteneciente a los Glücksburg, una línea alternativa de los Oldemburg. Estos eran representados por
el propio Cristian IX, cuyo nombre era duque Christian de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, y por su esposa Luisa de Hesse-Kassel. El primero era tataranieto de Federico V de Dinamarca y desde pequeño fue criado por Federico, mientras que su futura consorte era prima de Cristián VIII de Dinamarca.

Honores 
Honores daneses
 Caballero del Elefante, 28 de octubre de 1817
 Cruz de honor de la Orden de Dannebrog
 Gran Comandante de Dannebrog, 10 de junio de 1841

Honores extranjeros

Ancestros

Referencias 

Reyes de Dinamarca de la casa de Oldemburgo
Reyes de Dinamarca del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Duques de Holstein (casa de Oldemburgo)
Duques de Schleswig (casa de Oldemburgo)
Duques de Sajonia-Lauenburgo (casa de Oldemburgo)
Caballeros de la Orden del Elefante
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Duques de Sajonia del siglo XIX
Caballeros de la Orden de Carlos XIII